Określenie "UK Hardcore" jest stosowane w odniesieniu do dwóch pokrewnych, ale odrębnych gatunków muzyki elektronicznej:
 UK hardcore (dance) – gatunek wywodzący się z happy hardcore
 UK hardcore (techno) – jeden z podgatunków ekstremalnego hardcore techno